Клементс () — англійське прізвище.

 Білл Клементс () (1917—2011) — американський політик, державний діяч і бізнесмен.
 Фредерік Клементс () (1874–1945) — американський ботанік, еколог і міколог.

Англійські прізвища